

Astronomia 
 11897 Lemaire – asteroide della fascia principale

Persone 
 Antoine Lemaire (...–...) – giornalista e rivoluzionario francese
 Benjamin Lemaire (1985) – produttore cinematografico, sceneggiatore, regista e scrittore francese
 Charles LeMaire (1897-1985) – costumista statunitense
 Edson Lemaire (1990) – calciatore francese
 Jacques Lemaire (1945) – allenatore di hockey su ghiaccio ed ex hockeista su ghiaccio canadese
 Jean-Pierre Lemaire (1948) – poeta francese
 Lyn Lemaire (1951) – triatleta statunitense
 Monique Lemaire (1943) – modella francese
 Paulin Lemaire (1882-1970) – ginnasta francese